

Presentación previa 
El alemán Daniel Brands fue el campeón defensor. No pudo defender su título ya que decidió no participar en esta edición

El alemán, cabeza de serie N.º1, Benjamin Becker es el nuevo campeón del torneo, tras derrotar en la final al belga Ruben Bemelmans por 2-6, 7-63, 6-4.

Cabezas de serie 

 'Benjamin Becker (Campeón)
 Oleksandr Nedovyesov (Segunda ronda)
 Matteo Viola (Segunda ronda)
 Frank Dancevic (Primera ronda)

<ol start="5">
  Dustin Brown ''(Semifinales)
  Ričardas Berankis ''(Segunda ronda)
  Ruben Bemelmans ''(Final)
  Andreas Beck (Cuartos de final)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Eckental 2013